Miriam Kolodziejová (* 11. April 1997 in Most) ist eine tschechische Tennisspielerin.

Karriere 
Miriam Kolodziejová spielte bisher überwiegend Junioren- und ITF-Turniere. Sie gewann auf der ITF Women’s World Tennis Tour bislang sieben Einzel- und 17 Doppeltitel; sowie im Jahr 2022 ihren ersten WTA-Titel im Doppel gemeinsam mit Anastasia Dețiuc in Parma.

Kolodziejová gewann 2015 zusammen mit ihrer Landsfrau Markéta Vondroušová das Juniorinnen-Doppel bei den Australian Open mit einem Finalsieg gegen Katharina Hobgarski und Greetje Minnen. Die Paarung gewann im selben Jahr auch das Juniorinnen-Doppel bei den French Open, wo sie im Finale Caroline Dolehide und Katerina Stewart besiegten. Vondroušová und Kolodziejová konnten 37 Doppelpartien in Folge gewinnen, bevor sie im Halbfinale von Wimbledon eine Niederlage hinnehmen mussten.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Juniorinnen Grand-Slam-Titel

Mädchendoppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennisspieler (Tschechien)
Universiadeteilnehmer (Tschechien)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2017
Tscheche
Geboren 1997
Frau